

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Tre Penne: 2011-2012

Individuale
Premio Golden Boy: 2
2006

Collegamenti esterni